Het gouden kompas (trilogie) (His Dark Materials), een trilogie geschreven door Philip Pullman
Het Noorderlicht (Het gouden kompas), het eerste deel uit de trilogie van Pullman
The Golden Compass, een Amerikaanse film uit 2007, gebaseerd op het eerste boek van Pullman